David H. Kelley (1924–2011) – amerykański archeolog
 David Kelley (ur. 1949) – amerykański filozof
 David M. Kelley (ur. 1951) – amerykański businessman, profesor Stanford University
 David E. Kelley (ur. 1956) – amerykański scenarzysta, producent telewizyjny
 David N. Kelley (ur. 1959) – amerykański prawnik